Wartberg an der Krems, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Wartberg ob der Aist, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Senec (Duits: Wartberg), een stad in Slowakije